Venier est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 
Venier est un nom de famille vénitien, parfois italianisé en Veniero.

Famille patricienne de Venise 
 Venier, famille patricienne de Venise.
 Marco Venier, marquis de Cerigo (Cythère) à partir de 1238.
 Antonio Venier, doge de Venise de 1388 à 1400.
 Francesco Venier, doge de Venise de 1454 à 1456.
 Sebastiano Venier, amiral de la flotte chrétienne à la bataille de Lépante,  de Venise de 1577 à 1578.
  Sebastiano Venier († 1664) (ne pas confondre avec le doge Sebastiano Venier), abbé et protonotaire apostolique, il est enterré dans la chapelle Venier de l'Église Santa Maria di Nazareth.

Lieux et édifices 
  Venier dei Leoni, palais sur le Grand Canal de Venise. 
 Casino Venier, à Venise.

Personnages de fiction 
 Venier, nom de famille de plusieurs personnages dans le film américain La Courtisane, réalisé par Marshall Herskovitz en 1998.

Autres personnalités portant ce patronyme 
 Giacopo Antonio Venier (1422-1473), cardinal italien.
 Jean-Baptiste Venier, éditeur de musique parisien, actif de 1755 à 1782.
 Massimo Venier (1967-), réalisateur et un scénariste italien.
 Sicca Venier (1922-2005), écrivain français.
 Simone Venier (1984-), rameur italien.
 Stephanie Venier (1993-), skieuse alpine autrichienne.

Prénom breton 
Venier est un prénom masculin d'origine bretonne, fêté le 21 décembre.

Personnalités portant ce prénom

Références 

Homonymie de patronyme